Krach může znamenat:
fiasko – neúspěch
úpadek (bankrot) – právně definovaná neschopnost dlužníka platit své splatné závazky
krach na burze – náhlý a výrazný pokles burzovních kurzů